Kirisits ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Kirisits (* 1985), österreichischer Eishockeyspieler
 Michael Kirisits (* 1982), österreichischer Fußballspieler